Сересо-де-Рио-Тирон () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-де-Ока. Занимает площадь 60,92 км². Население — 630 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 57 км.

Покровителями города считаются святой Виторес и святая дева де ла Антигва.

Население

Примечания

Ссылки 
 Fuero de Cerezo
 Web sobre el pueblo
 Asociación Cultural Cerasio y sobre el pueblo

Муниципалитеты Бургоса